Cercul roșu se poate referi la:

Cercul roșu, povestire din 1911 cu Sherlock Holmes a lui Arthur Conan Doyle (titlu original: The Adventure of the Red Circle) 
Cercul roșu, roman din 1922 al scriitorului francez Maurice Leblanc (titlu original: Le Cercle rouge)
Cercul roșu, film serial american din 1915, regizat de Sherwood MacDonald (titlu original: The Red Circle) 
Cercul roșu, film franco-italian din 1970, cu Alain Delon și Bourvil (titlu original: Le Cercle rouge) 
Cercul roșu, serial polițist spaniol din 2007 (titlu original: Círculo rojo) 
Círculo Rojo, editură spaniolă